Birou se poate referi la: 

  Birou (mobilier), piesă de mobilier, folosită în scopul desfășurării diferitelor activității ce presupun muncă intelectuală. 
 Birou (încăpere), o entitate administrativă, funcțională, lucrativă sau politică; sau o diviziune sau subdiviziune a unei entități mai mari, de orice factură, care are o funcție specifică.

Vezi și